Сент-Обен-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сент-Обен-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос